Dinis de Portugal pode-se referir a:
 Dinis I de Portugal (1261-1325), rei de Portugal
 Dinis de Portugal (1317) (1317-1318), infante de Portugal, filho de Afonso IV de Portugal
 Dinis de Portugal, Senhor de Cifuentes (1354-1397), infante de Portugal, filho de Pedro I de Portugal e Inês de Castro
 Dinis de Viseu, infante de Portugal, filho de Fernando de Portugal, Duque de Viseu e Beatriz, Infanta de Portugal e Duquesa de Viseu
 Dinis de Portugal (1481), filho de Fernando II, Duque de Bragança
 Dinis de Portugal (1535) (1535-1537), infante de Portugal, filho de João III de Portugal

Desambiguação